Heraclides (pintor) ()
 Heraclides (fill d'Antíoc), oficial de cavalleria dels hetairoi d'Alexandre
 Heràclides d'Atenes, comandant macedoni ()
 Heraclides de Girtó, general macedoni ()